Deze hits waren in 2008 Dancesmash op Radio 538:

2008
Muziek in 2008
Dancesmashes 2008